ЧАЗ — неоднозначное понятие:

 Чебоксарский агрегатный завод
 Черниговский автозавод
 Чкаловский автобусный завод
 Частное агентство занятости
 Челябинский абразивный завод

Другое 

 Чаз — персонаж фильма «Представление»